La Clé d'or  est un conte recueilli par les frères Grimm.
 La Clef d'or  est un conte écrit par George MacDonald.